

Sigle 
 Blu-ray Disc Association – consorzio di imprese che sviluppano il supporto e la tecnologia Blu-ray
 Burgee Data Archives – associazione vessillologica canadese, membro della Federazione internazionale associazioni vessillologiche
 Bundesdenkmalamt – la BDA, l'agenzia federale austriaca per i monumenti

Fumetto 
 BDA – soprannome di Bruno D'Alfonso, fumettista italiano

Codici 
 BDA – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto internazionale L.F. Wade di Hamilton (Bermuda)
 bda – codice ISO 639-3 della lingua bayot